Por Vignes pode estar à procura de:
 Vignes (Pirenéus Atlânticos)
 Vignes (Yonne)

Desambiguações de topônimos